Песнь может означать:
 То же, что и песня.
 Жанр литературы, родственный гимну и оде.
 Жанр литературы, близкий к поэме или эпопее.
 Одна глава поэмы.